Mariquita kan syfta på:

Colombia 

 Mariquita (kommun), Tolima, 
 Mariquita (ort), Tolima, 
 Mariquita Airport, flygplats, Tolima,